Models bezeichnet:

 die Mehrzahl von Model
 Models (Band), australische Rockband
 Models (Film), Dokudrama von Ulrich Seidl (1999)